ESMA o esma pueden referirse a:

 la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Rennella Barbatto de Ecuador.
 la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA), cuyo nombre entre 1911 y 2001 fue Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
 la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), edificio donde funcionó esta escuela entre 1928 y 2005.
 la Escuela de Mecánica de la Armada (centro clandestino de detención), que funcionaba dentro de la entonces Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires.
 la Megacausa ESMA, serie interrelacionada de causas judiciales por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, Argentina.
 o la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, European Security and Markets Authority)